Harbor Point (gebouw) - wolkenkrabber in Chicago, Verenigde Staten
 Harbor Point (kaap) - kaap in Florida, Verenigde Staten